

Patronyme 

 Ahmad Nabil Ayad (actif de 1990 à 2000), arbitre libanais de football.
 Christophe Ayad (1968-), journaliste français.
 Nabil Aoulad Ayad (1984-) présentateur de télévision néerlando-marocain.
 Zineb Mama Ayad (2000-), gymnaste artistique algérienne.

Toponyme 

 Sidi Ayad, commune algérienne de la wilaya de Béjaïa.
 Oulad Ayad, ville marocaine de la province de Béni Mellal.